, une expression anglaise.
 , un groupe de musique.